Ниже представлен список комиксов, являющийся частью легендарной фантастической франшизы Терминатор, основанной Джеймсом Кэмероном при выходе первого фильма в 1984 году.

Now Comics 

 The Terminator (1988—1990)
 The Terminator: All My Futures Past (1990)
 Terminator: The Burning Earth (1990)

Dark Horse Comics 

 The Terminator: Tempest (1990—1991)
 The Terminator: One Shot (1991)
 The Terminator: Secondary Objectives (1991 / 1992)
 The Terminator: The Enemy Within (1991—1992)
 The Terminator: Hunters and Killers (1992)
 The Terminator: End Game (1992 / 1999)
Робокоп против Терминатора (1992)
 The Terminator: Death Valley (1998)
 The Terminator: The Dark Years (1999)
 Superman vs. The Terminator: Death to the Future (1999—2000)
 Alien versus Predator versus The Terminator (2000)
 The Terminator: Omnibus (2008)
 Terminator 2029 (2010)
 Terminator 1984 (2010)
 Terminator Salvation: The Final Battle (2013-2014)
 Terminator: Enemy of My Enemy (2014)

Marvel Comics 

 Terminator 2: Judgment Day (1991)

 Arrival Early (сентябрь 1991)
 Escape Late (сентябрь 1991)
 Departure (октябрь 1991)

Norma Editorial 

 Terminator: Objetivos Secundarios (1992—1993)

Malibu Comics 

 Terminator 2: Cybernetic Dawn (1995—1996)

 Lost & Found (ноябрь 1995)
 Search Mode (декабрь 1995)
 Judgement Impaired (январь 1996)
 Genesis & Revelations (февраль 1996)

 Terminator 2: Nuclear Twilight (1995—1996)

 Warchild (ноябрь 1995)
 Suicide Mission (декабрь 1995)
 Dead Men Walking (январь 1996)
 Father’s Day (февраль 1996)

 Terminator 2: Nuclear Twilight / Cybernetic Dawn (1996)

 The Programming of Fate (апрель 1996)

Beckett Comics 

 Terminator 3 (2003)

 Before the Rise #1 (июль 2003)
 Before the Rise #2 (август 2003)
 Eyes of the Rise #1 (сентябрь 2003)
 Eyes of the Rise #2 (октябрь 2003)
 Fragmented #1 (декабрь 2003)
 Fragmented #2 (декабрь 2003)

iBooks 

 Terminator 2: Judgment Day (2003)

Dynamite Entertainment 

 Terminator 2: Infinity (2007)
 Terminator 2 (2008)
 Terminator: Revolution (2009)
 Terminator/RoboCop: Kill Human (2011)

IDW Publishing 

 Terminator: Salvation Movie Prequel (2009)
 Terminator: Salvation Movie Preview (2009)
 Transformers/Terminator (2020)

Примечания

Ссылки 
 Раздел комиксов на фан-сайте
 Архив комиксов

Терминатор
Комиксы США
Научно-фантастические комиксы
Комиксы по мотивам фильмов